

Geografia 
Italia
 Mariano – frazione di Parma
 Mariano Comense – comune della Lombardia
 Mariano del Friuli – comune della provincia di Gorizia in Friuli-Venezia Giulia
 Mariano al Brembo – quartiere di Dalmine, in provincia di Bergamo

Onomastica 
 Mariano – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Mariano – poeta romano
 Mariano Ferreira Filho, noto come Mariano – calciatore brasiliano
 Luis Mariano – tenore e attore spagnolo naturalizzato francese
 Rafael Mariano – politico e attivista filippino
 Raffaele Mariano – filosofo e storico italiano
 Roberto Mariano – attore italiano

Religione 
 Mariano – devoto o dedicato alla Madonna o aderente al Marianesimo, in particolare il mese mariano è il mese di maggio

Altri progetti